Kossinow (), Familienname folgender Personen:

 Artjom Wiktorowitsch Kossinow (* 1986), ein ehemaliger kasachischer Leichtathlet
 Alexandr Pawlowitsch Kossinow (1936–2005), sowjetischer und ukrainischer Regisseur und Drehbuchautor von Dokumentarfilmen

 Auch
 Kossinow, Weiler in der Republik Adygeja
 Kossinow (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk

 Siehe auch
 Kossinowa, weibliche Form